Denne liste over fredede bygninger i Vejle Kommune viser alle fredede bygninger i Vejle Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Vejle Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Vejle Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Vejle Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments